Smits ist der Familienname folgender Personen:

 Derrik Smits (* 1996), US-amerikanisch-niederländischer Basketballspieler
 Els Ingeborg Smits (1944–2011), niederländische Schauspielerin
 Eugène Smits (1826–1912), belgischer Porträtmaler
 Glenn Smits (* 1990), niederländischer Tennisspieler
 Henk Smits (* 1947), niederländischer Radsportler
 Inger Smits (* 1994), niederländische Handballspielerin
 Jasper Smits (* 1981), niederländischer Schauspieler, Moderator und Model
 Jimmy Smits (* 1955), US-amerikanischer Schauspieler
 Kay Smits (* 1997), niederländischer Handballspieler
 Lory Maier-Smits (1893–1971), deutsche Eurythmistin
 Munia Smits (* 1999), belgische Handballspielerin
 Peter Smits (* 1989), deutscher Verfasser von Videos über Computerspiele („Let’s Play“), siehe PietSmiet
 Raphaëlla Smits (* 1957), belgische klassische Gitarristin
 Rik Smits (* 1966), niederländischer Basketballspieler
 Robert-Jan Smits (* 1958), niederländischer EU-Beamter
 Seppe Smits (* 1991),  belgischer Snowboarder
 Sonja Smits (* 1958), kanadische Theater- und Filmschauspielerin
 Wendy Smits (1983–2022), niederländische Handballspielerin
 Willie Smits (* 1957), Forstwissenschaftler und Tierschützer
 Xenia Smits (* 1994), deutsche Handballspielerin

Šmits ist der Familienname folgender Personen:

 Pēteris Šmits (1869–1938), lettischer Sprachwissenschaftler, Folklorist sowie Märchen- und Sagensammler